Chapter ONE ist ein HipHop-Label, das dem Major Label Universal Music angeschlossen ist. Die Universal-Music-Division hat ihren Sitz in Berlin und arbeitet primär mit deutschen Rappern. Neben den klassischen Vertriebslabelstrukturen, durch welche Indie-Labels aus vertrieblicher Sicht betreut und entwickelt werden, hat sich Chapter ONE zusätzlich auf die Arbeit mit Newcomern spezialisiert.

Geschichte 
Das Label Chapter ONE existiert seit 2014 und wird von Patrick Thiede und Anika Krahn geleitet. Seit der Gründung konnte Chapter ONE einige Erfolge erzielen. Mittlerweile ist Chapter ONE einer der bekanntesten Hip-Hop-Vertriebe in Deutschland und weist namhafte Partner, Künstler und Veröffentlichungen vor. In Zusammenarbeit mit Labels wie Auf!Keinen!Fall!, Berliner Plattenbau oder JINX Music konnten sie unter anderem Künstler wie 187 Strassenbande, die Band SDP oder SXTN unterstützen, erfolgreich auf den Markt bringen oder etablieren.

Partnerlabels 
 Bikini Bottom Mafia: (Sun Diego,  Juri, Scenzah)
 Bis Es Klappt: KASIMIR1441, DILOMAN, Airon, Lauin
 Alte Schule: (Haze)
 187 Strassenbande, LX, Maxwell, Sa4
 Nur Musik ist Schöner: (SDP)
 Loyal: Kontra K, Benzko, Rico
 JINX Music: 102 Boyz, Juju
 Super1Records:' Musso
 Nicht von Hier: (Rayn, Omar)
 König im Schatten: (Nero Xiss, Manuellsen)
 People Like Us: Celo Minati
 Unikat: Deno419 
 Walk This Way: (Paix), FiNCH, Nessi, D1NO, Zartmann, ZOMBIEZ, U-Warrior
 TeamFuckSleep (Sierra Kidd)
 Nicht Wie Du (NWD): Django, Pepo, Kardash

Künstler 
 LX
 Maxwell
 Kolja Goldstein
 Sierra Kidd
 Juju
 Kontra K
 Manuellsen
 Milonair
 SDP
 Sun Diego
 Haze

Weblinks 

 Website

Einzelnachweise 

Hip-Hop-Label
Gegründet 2014
Musiklabel (Berlin)